O Esporte Clube União é um clube brasileiro de futebol da cidade de Porto Feliz.

 Fundado em 03 de setembro de 1916, foi o primeiro clube a se organizar oficialmente. O ‘União Football Club’, nome de batismo, foi criado por grupo de profissionais liberais e autônomos que compartilhavam, como bons brasileiros, o amor pelo futebol.

Os sócios-fundadores se revezaram entre uma participação mais efetiva frente à diretoria e o apoio de bastidores, sempre com a espinhosa tarefa de ‘bancar’ os custos da manutenção do Clube.

            O primeiro campo de futebol do clube foi na Estrada do Pinheirinho, atual Rua Santa Cruz. Na época, as competições ocorriam de forma regional, entre clubes de cidades vizinhas.

O terreno atual do estádio, na Rua Tristão Pires, nº 5 Centro de Porto Feliz, foi adquirido por volta dos anos 30 e logo em seguida, iniciaram-se as primeiras obras. A inauguração dos vestiários ocorreu em 1955. Já daquela época vem o costume dos associados assistirem os jogos sobre os vestiários, onde mais tarde seria montada a sala de Troféus, construída em 1991. O alambrado veio anos mais tarde, em 1958, quando o Clube precisou atender alguns requisitos básicos para disputar o campeonato profissional da Terceira Divisão do Futebol Paulista. Em seguida instalaram-se os refletores já na década de 60. O sistema foi aperfeiçoado logo depois e, inaugurado com um jogo contra o XV de Novembro de Piracicaba, com derrota para o time da casa por 4 x 1.

É possível, entretanto, captar algumas passagens significativas, como as que fazem parte do livro de ‘Reminiscências’, do ex-presidente José Esmédio Paes de Almeida. Lá consta, por exemplo, que em 12 de agosto de 1933, o União venceu um time misto do São Paulo Futebol Clube por 4 x 1, tendo como árbitro ninguém menos que Arthur Friedenreich, o craque da época. Outra partida histórica relatada no livro de seu Esmedinho foi que o União venceu o então Palestra Itália por 4 x 3, em 19 de junho de 1938, fato inclusive que consta do Almanaque da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Seu Esmedinho, que mais tarde emprestaria seu nome ao estádio, foi sem dúvida um grande entusiasta do clube. Foi ele, também, o autor da frase ‘O Mais Querido’, que virou uma espécie de refrão entre os torcedores.

A história do futebol foi ganhando tradição e formando novas categorias de base, que tiveram desempenho vitorioso. Foram várias conquistas no mirim, infantil, juvenil, revelando nomes para o futebol nacional tais como Renato Moraes e Murilo Casagrande que vestiram a camisa da Seleção Brasileira Infantil e Juvenil e Luís Fernando Martelli que hoje se naturalizou Boliviano e defende a seleção do seu novo país. Mas outras conquistas ampliaram a Sala de Troféus com títulos nas categorias aspirantes, júnior, amador, máster e cinquentão.

Nos dias atuais, o Esporte Clube União conta com seu estádio e, ao lado, com seu barracão de festas, uma das fontes de renda do clube, além de eventos realizados pelo clube durante o ano, da lanchonete que o clube mantem durantes os jogos e, também, das mensalidades que são pagas pelos jogadores que atuam pelo clube.

O Esporte Clube União está sempre à disposição para auxiliar entidades assistenciais, inclusive com a cessão de seu salão social e vê que o esporte é o melhor caminho para tirar um jovem das drogas. É um clube que faz ações sociais como arrecadação de alimento para o Asilo e campanha “Amigo do Futebol” (distribuição de cestas básicas aos mais necessitados), bem como sempre está envolvido para ajudar o próximo.

Resgatar a história do União é uma tarefa difícil, que exige um mergulho em corações apaixonados de diferentes gerações de jogadores, dirigentes, torcedores e simpatizantes que marcaram passagem pelo Clube.    

 A equipe foi fundada em 3 de setembro de 1916 e disputou duas edições do campeonato paulista da terceira divisão (atual A3), em 1958 e 1959.

Atualmente o departamento de futebol do clube participa apenas de competições amadoras.

Ata de fundação

Acta especial da organização do União Foot-Ball Club e sua directoria.

Aos trez dias do mez de Setembro do anno de mil novecentos e dezesseis, nesta cidade de Porto Feliz, às quatro horas e meia da tarde no edifício do Theatro Municipal, ali presente os Srs: José Elias Habice, José Esmédio Filho, Samuel Moraes Fernandes, Elpídio Paes de Almeida, José Fernandes de Camargo, João Marinomio de Camargo, Apparicio Pires, Thales Gonzaga de Campos Leite, Napoleão Albieiro, Evaristo de Arruda Filho, Joaquim Guillarducci, Gumercindo Taque, Luiz Stettner, José Ferraz de Almeida Junior, Francisco Dias Pacheco e João Benedich, realizou-se a sessão fundadora do União Foot-Ball Club nesta cidade.

Foram aclamados presidente e secretário da sessão os Srs: José Elias Habice e José Esmédio Filho, respectivamente. Pelo Sr. Presidente foi dito qual o fim da sessão, isto é, a fundação de um club sportivo, dedicado especialmente a cultura do foot-ball.

Em seguida o Sr. Presidente declarou que se ia proceder a eleição da primeira directoria, convidando os Srs. Sócios a votarem, finda da votação verificou-se o seguinte resultado:

Aristides Valentim Torres – Presidente

José Esmédio Filho – Secretário

Napoleão Albieiro – Tesoureiro

Francisco Lopes Soares – Procurador

João Benedich – Director

Pelo Srs: João Benedich foi proposta a denominação de União Foot-Ball Club para a associação que se acabava de fundar, o que foi aceito por aclamação.

Finalmente, o Sr. Presidente da sessão nomeou o dia 24 de Setembro do corrente anno para a leitura e aprovação dos estatutos, cuja confecção foi confiado aos Srs. José Elias Habice, José   Esmédio Paes, José Arymathea Machado e Francisco Lopes Soares. 

Nada mais havendo, fui eu incubido de oficiar os Srs: Aristides Valentim Torres a escolha de seu nome para presidente do novo Club 8, para constar lavra a presente acta que vai assignada pelo Srs. Presidente do Club, por mim secretário, membros da directoria e sócios. Eu, José Esmédio Filho, secretário a escrevi.

Participações em estaduais 

 Terceira Divisão (atual A3) = 2 (duas) 
- 1958 - 1959

https://www.facebook.com/esporteclubeuniaoportofeliz/

Uniao
Uniao
Fundações em São Paulo em 1916